Nardovelifer altipinnis — вид вымерших морских лучепёрых рыб из семейства велиферовых (Veliferidae) отряда опахообразных (Lampriformes). Единственный в роде Nardovelifer. Окаменелости найдены в Италии (Апулия) в слоях верхнего кампана — нижнего маастрихта. Это древнейший из известных науке высокотелых опахообразных.

Примечания 

†
†
Вымершие лучепёрые рыбы
Рыбы мелового периода
Фоссилии, описанные в 1999 году